Darwin González (n. 1994), futbolista venezolano
 Darwin González, político venezolano
 Darvin González Ballina (n. 1954), político mexicano